South Junior High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Junior High School (Iowa), ID-Nr. 02001240
 South Junior High School (Massachusetts), ID-Nr. 89001343
 South Junior High School (North Dakota), ID-Nr. 99000274